

Избранное кино

Мировое кино 
 «Адрес неизвестен» / Sans laisser d'adresse, Франция (реж. Жан-Поль ле Шануа)
 «Алая Роза» / La Rose rouge, Франция (реж. Марчелло Пальеро)
 «Американец в Париже» / An American In Paris, США (реж. Винсент Миннелли)
 «Африканская королева» / The African Queen, США (реж. Джон Хьюстон)
 «Биби Фрикотен» / Bibi Fricotin, Франция (реж. Марсель Блистен)
 «Бонифаций-сомнамбула» / Boniface somnambule, Франция (реж. Морис Лабро)
 «Бродяга» / Awara, Индия (реж. Радж Капур)
 «Великий Карузо» / The Great Caruso, США (реж. Ричард Торп)
 «День схватки» / Day of the Fight, США (реж. Стэнли Кубрик)
 «День, когда остановилась Земля» / The Day The Earth Stood Still, США (реж. Роберт Уайз)
 «Индюк» / Le Dindon, Франция (реж. Клод Барма)
 «Летняя интерлюдия» / Sommarlek, Швеция (реж. Ингмар Бергман)
 «Летящий падре» / Flying Padre, документальный, США (реж. Стэнли Кубрик)
 «М» / M, США (реж. Джозеф Лоузи)
 «Маленький дивиденд отца» / Father's Little Dividend, США (реж. Винсент Миннелли)
 «Место под солнцем» / A Place in the Sun, США (реж. Джордж Стивенс)
 «Незнакомцы в поезде» / Strangers on a Train, США (реж. Альфред Хичкок)
 «Нечто» / The Thing from Another World, США (реж. Говард Хоукс)
 «Отрава» / La Poison, Франция (реж. Саша Гитри)
 «Полицейские и воры» / Guardie e ladri, Италия (реж. Стено и Марио Моничелли)
 «Река» / The River, Индия-Франция-США (реж. Жан Ренуар)
 «Самая красивая» / Bellissima, Италия (реж. Лукино Висконти)
 «Тото и короли Рима» / Тото e i re di Roma, Италия (реж. Стено и Марио Моничелли)
 «Трамвай «Желание»» / A Streetcar Named Desire, США (реж. Элиа Казан)
 «Туз в рукаве» / Ace in the Hole, США (реж. Билли Уайлдер)
 «Фрёкен Юлия» / Fröken Julie, Швеция (реж. Альф Шёберг)
 «Чудо в Милане» / Miracolo a Milano, Италия (реж. Витторио Де Сика)

Советское кино

Фильмы Грузинской ССР 
 «Весна в Сакене», (реж. Нико Санишвили)

Фильмы РСФСР 
 «В степи», (реж.Борис Бунеев и А.Ульянцев)
 «Донецкие шахтёры», (реж. Леонид Луков)
 «Незабываемый 1919-й», (реж. Михаил Чиаурели)
 «Правда — хорошо, а счастье лучше», (реж. Сергей Алексеев) — первый советский фильм-спектакль
 «Сельский врач», (реж. Сергей Герасимов)

Лидеры проката в СССР 
 «Незабываемый 1919 год», («Мосфильм», реж. Михаил Чиаурели) — 31,6 млн зрителей.
 «Правда — хорошо, а счастье лучше», («К/с им. М. Горького», реж. Сергей Алексеев) — 22,7 млн зрителей.
 «Спортивная честь», («Мосфильм», реж. Владимир Петров) — 20,3 млн зрителей.
 «Донецкие шахтёры», («К/с им. М. Горького», реж. Леонид Луков) — 18,9 млн зрителей.
 «Тарас Шевченко», («Киевская к/с», реж. Игорь Савченко) — 18,4 млн зрителей.

Персоналии

Родились 
 17 марта — Курт Рассел, американский актёр, сценарист и продюсер.
 26 марта — Алексей Булдаков, советский и российский актёр театра и кино.
 19 июля — Абель Феррара, американский кинорежиссёр, клипмейкер.
 24 июля — Наталья Белохвостикова, советская и российская актриса театра и кино.
 8 августа — Мамору Осии, японский кинорежиссёр, сценарист, аниме-режиссёр.
 19 августа — Владимир Конкин, советский и российский актёр театра и кино.
 31 августа — Алексей Учитель, советский и российский кинорежиссёр.
 5 сентября — Майкл Китон, американский киноактёр.
 17 сентября — Кассандра Петерсон, американская актриса, наиболее известная по образу Эльвиры — Повелительницы Тьмы в кино и на телевидении.
 25 сентября — Марк Хэмилл, американский актёр, (Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда).
 2 октября — Стинг, английский рок-музыкант и актёр.
 6 октября — Ирина Шевчук, советская и российская актриса кино.
 10 ноября — Виктор Сухоруков, советский и российский актёр театра и кино.

Скончались 
 12 мая — Василий Ванин, советский актёр театра и кино, трижды лауреат Сталинской премии, Народный артист СССР.
 5 ноября — Борис Борозанов, болгарский актёр, сценарист, театральный и кинорежиссёр.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР